Тополово може да се отнася за:

 Тополово, село в Област Пловдив, България;
 Тополово, село в Област Хасково, България;
 Тополово, село в Община Козе, Словения;
 Тополово, село във Вуковарско-Сремска жупания, Хърватия.

 Вижте също
 Топалово